Fengcheng (丰城) est une ville de la province du Jiangxi en Chine ;
 Fengcheng (凤城) est une ville de la province du Liaoning en Chine.